Saint-Félix kan syfta på:
 Saint-Félix, Allier
 Saint-Félix, Charente-Maritime
 Saint-Félix, Charente
 Saint-Félix, Haute-Savoie
 Saint-Félix, Lot